Blagaj je lahko:
 Blagaj Rijeka (Bosna in Hercegovina)
 Blagaj, Mostar (Bosna in Hercegovina)
 Blagaj, Bosanski Novi (Bosna in Hercegovina)
 Blagaj, Donji Vakuf (Bosna in Hercegovina)
 Blagaj, Kupres (Bosna in Hercegovina)
 Blagaj, Hrvaška
 Rihard Blagaj, slovenski botanik in mecen umetnosti